gmina Łubnice (powiat staszowski) – województwo świętokrzyskie
 gmina Łubnice (powiat wieruszowski) – województwo łódzkie